Le terme scratch (« éraflure » ou « égratignure » en anglais) peut désigner :

Sens principal 
 une onomatopée représentant l'arrachement de quelque chose de collé, et par analogie :
 une fermeture autoagrippante, un type de fermeture également connu sous le nom de Velcro, la marque les commercialisant ;
 scratch, un procédé utilisé en musique, principalement hip-hop, permettant d'obtenir un effet sonore particulier. Voir aussi Video scratching.

Œuvres de fiction 
 Scratch (Gnasher en VO), personnage principal de la série d'animation britannique  (1996-1998) et ses suites  (2009-2013) et  (2017-2021) ;
 , un film documentaire américain de Doug Pray sorti en 2001 ;
 Scratch (Thatch en VO), un personnage de la série d'animation franco-américano-indienne Casper : L'École de la peur diffusée de 2006 à 2012 ;
 Scratch, un film polonais de Michał Rosa sorti en 2008 ; 
 Scratch, un hip opéra, un film musical canadien de Sébastien Godron sorti en 2015.

Sport 
 course scratch, une discipline du cyclisme sur piste ;
 scratch, un système de classement mixte dans le sport, en cyclisme, course à pied, triathlon, voile et tir à l'arc ;
 scratch, en rallye automobile, désigne le meilleur temps sur une épreuve spéciale, toutes catégories confondues.

Informatique 

 Scratch, une plateforme de programmation éducative afin d'apprendre la programmation de façon simplifiée.

Musique 
 Scratch, titre officieux du 2 album solo de Peter Gabriel.

Notes et références 

Homonymie de titre